Domenichetti ist der Familienname folgender Personen:

 Giulia Domenichetti (* 1984), italienische Fußballspielerin
 Marco Domenichetti (* 1975), italienischer Musiker